Personatges
 Susagna Molgosa (ca 1879 - després de 1915), actriu
 Conrad Molgosa i Planas (1883 - Barcelona, 25 d'agost del 1917), músic i compositor
 Ramon Molgosa i Planas (ca 1875 - després de gener del 1925), músic i compositor
 Jaume Molgosa i Valls (Barcelona, 1841 - Barcelona, 1907) actor, director de teatre i dramaturg
 Josep Oriol Molgosa i Valls (Barcelona, 1844 — Barcelona, 17 d'abril del 1909), administrador i gerent de teatres, editor, escriptor, actor i dramaturg

 Toponímia
 La Molgosa, masia de Pinós (Solsonès)
 Tossal de la Molgosa, muntanya al municipi d'Estaràs (Segarra)